Kiss Me, Kate ist der englische Originaltitel

 eines Musicals aus dem Jahr 1948 von Cole Porter, siehe Kiss Me, Kate (Musical)
 der gleichnamigen Verfilmung des Musicals aus dem Jahr 1953 von George Sidney, siehe Küß mich, Kätchen! (Film)